El topónimo Aldborough puede hacer referencia a varios lugares de Inglaterra:

 Aldborough, una parroquia civil y un pueblo en el condado de Norfolk.
 Aldborough, una parroquia civil y un pueblo en el condado de Yorkshire del Este.
 Aldborough, un pueblo en el condado de Yorkshire del Norte.
 Aldborough, una antigua circunscripción parlamentaria representada en la Cámara de los Comunes del Reino Unido.